Tomáš Tomeček (* 26. Juni 1970) ist ein tschechischer Rallyefahrer.

Karriere 

Tomeček ist vierfacher Gewinner des Africa Eco Race in der Klasse der LKW und Top-10-Fahrer der Rallye Dakar. Er nahm 1995, 1996 und 1998 zunächst als Navigator von Karel Loprais an der Rallye Dakar teil. Seit 1999 nimmt er als Fahrer auf Tatra 815 in der LKW-Klasse regelmäßig an der Rallye Dakar und seit 2011 am Africa Eco Race teil.

Tomeček fuhr zunächst für das LETKA Racing Team, später für Tatra Tom Racing und die Rallye Dakar 2022 und 2023 für das South Racing Team.

Statistik

Weblinks 
 tomastomecek.cz

Einzelnachweise 

Rallye Raid
Rennfahrer (Tschechien)
Tscheche
Geboren 1970
Mann